KOH, sigle composé des trois lettres K, O et H, peut faire référence à :
 l'hydroxyde de potassium, dont c'est la formule chimique,
 Koolatah, au Queensland en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports/K, 
 La Royale Oude Harmonie d'Eijsden, dont c'est le sigle en néerlandais.

Koh peut faire référence à :
 Koh, selon la liste des villes de Nouvelle-Calédonie
En thaïlandais, Koh signifie rocher ou Île :
Koh Lanta
Koh Rong
Koh Chang
Koh Fumizuki
Koh Gabriel Kameda
Koh Ker
Koh Kastell
Koh Kret
Koh Kong
Koh Pich
Koh Phi Phi
Koh Phangan
Koh Phi Phi Lee
Koh Phi Phi Don
Koh Rong Sanloem
Koh Russey
Koh Samui
Koh Tonsay
Koh Tapu
Koh Tang
Koh Tao
Koh Wai